Арабка:
 Арабка — женщина арабской национальности
 Арабка — село в Мелитопольском районе Запорожской области на Украине;
 Арабка — река на Украине, приток реки Молочной бассейна Азовского моря.